L'édition 2018 du tournoi de tennis de Nuremberg se déroule du 20 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Johanna Larsson remporte l'épreuve en simple et Demi Schuurs et Katarina Srebotnik celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Roumaine Ana Bogdan et de la Slovène Polona Hercog. Elles sont respectivement remplacées par Verónica Cepede Royg et Christina McHale.

Lauréates 
Johanna Larsson remporte son  en simple en battant en finale Alison Riske.

En double, Demi Schuurs et Katarina Srebotnik remportent leur  ensemble en battant en finale Kirsten Flipkens et Johanna Larsson. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nuremberg
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Nuremberg
Tennis en Allemagne en 2018
Tennis en mai 2018